Элизабет Гоудж (; 24 апреля 1900 года — 1 апреля 1984 года) — английская писательница, автор повестей, рассказов и детских книг.

Биография 

Элизабет Гоудж (правильнее было бы писать её фамилию как Гуж ) родилась в Уэлсе, затем её отец, священник, был переведен в Элай и семья переехала туда.

Когда её отец, Генри Лейтон Гоудж стал профессором богословия королевской кафедры в Оксфорде, то семья переехала в Крайст Черч в Оксфорде.

Первая книга Гоудж — «Дитя фей и другие истории» (1919) () была неудачной и прошло несколько лет, прежде чем она написала книгу «Островная магия» (1934) () по сказкам Нормандских островов, многие из которых она слышала от своей матери, уроженки Гернси.

В 1946 году Элизабет получила медаль Карнеги за книгу «Белая лошадка» (, в переводе более известен как «Тайна Лунной Долины»). Эту книгу упоминала в числе любимых детских книг писательница Дж. К Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. По этой книге снят фильм Тайна Мунакра ().

В 1944 году Элизабет Гоудж написала книгу Страна Зеленого Дельфина () по которой в США был снят фильм Улица Зеленого Дельфина (1948) (), получивший «Оскара» в номинации Лучшие спецэффекты (1948).

Книга Дневник молящегося (1966) () была одной из последних работ Элизабет Гоудж.

Последние годы жизни она провела в своем доме в округе Пеппард, недалеко от Хенли-он-Темс.

В 2008 году на её доме установлена памятная доска.

Библиография

City of Bells series 
 A City of Bells (1936)
 Towers in the Mist (1938)
 The Dean’s Watch (1960)
 Three Cities of Bells (omnibus) (1965)

Eliots of Damerosehay series 
 The Bird in the Tree (1940)
 The Herb of Grace (1948) aka Pilgrim’s Inn
 The Heart of the Family (1953)
 The Eliots of Damerosehay (omnibus) (1957)

Повести 
 Island Magic (1934)
 The Middle Window (1935)
 The Castle on the Hill (1941)
 Green Dolphin Country (1944) aka Green Dolphin Street (USA title)
 Gentian Hill (1949)
 The Rosemary Tree (1956)
 The White Witch (1958)
 The Scent of Water (1963)
 The Child From the Sea (1970)

Детские книги 
 Sister of the Angels: A Christmas Story (1939)
 Smokey House (1940)
 The Well of the Star (1941)
 Henrietta’s House (1942) aka The Blue Hills
 The Little White Horse (1946)
 Make-Believe (1949)
 The Valley of Song (1951)
 Linnets and Valerians (1964) aka The Runaways
 I Saw Three Ships (1969)

Сборники 
 The Fairies' Baby: And Other Stories (1919)
 A Pedlar’s Pack: And Other Stories (1937)
 Three Plays: Suomi, The Brontës of Haworth, Fanny Burney (1939)
 The Golden Skylark: And Other Stories (1941)
 The Ikon on the Wall: And Other Stories (1943)
 The Elizabeth Goudge Reader (1946)
 Songs and Verses (1947)
 At the Sign of the Dolphin (1947)
 The Reward of Faith: And Other Stories (1950)
 White Wings: Collected Short Stories (1952)
 The Ten Gifts: An Elizabeth Goudge Anthology (1965)
 A Christmas Book: An Anthology of Christmas Stories (1967)
 The Lost Angel: Stories (1971)
 Hampshire Trilogy (omnibus) (1976)
 Pattern of People: An Elizabeth Goudge Anthology (1978)

Нон фикшн 
 God So Loved the World: The Story of Jesus (1951)
 Saint Francis of Assisi (1959) aka My God and My All: The Life of St. Francis of Assisi
 A Diary of Prayer (1966)
 The Joy of the Snow: An Autobiography (1974)

Антологии под редакцией Элизабет Гоудж 
 A Book of Comfort: An Anthology (1964)
 A Book of Peace: An Anthology (1967)
 A Book of Faith: An Anthology (1976)

Антологии, включающие произведения Элизабет Гоудж 
 Dancing with the Dark (1997)

Рассказы 
 ESP (1974)

Книги, переведенные на русский язык

Примечания

Ссылки

Писатели Великобритании XX века
Детские писатели Великобритании